William Williams peut désigner :
 Sir William Williams, 1er baronnet (1634-1700), homme politique anglais ;
 Sir William Williams, 2e baronnet (-1740), homme politique anglais, fils du précédent ;
 William Williams (1671-1701), compositeur britannique ;
 William Williams (1731-1811), représentant du Connecticut au congrès continental de 1776 ;
 William Fenwick Williams (1800-1883), militaire et gouverneur colonial britannique ;
 William Carlos Williams (1883-1963), poète américain.